A német nagydíj volt az 1989-es Formula–1 világbajnokság kilencedik futama.

Futam

Statisztikák
Vezető helyen:
 Ayrton Senna 22 (1-19 / 43-45)
 Alain Prost 23 (20-43)

Ayrton Senna 18. győzelme, 36. (R) pole-pozíciója, 12. leggyorsabb köre, 4. mesterhármasa (gy, pp, lk)
 McLaren 77. győzelme.

Források
 A Formula–1 hivatalos oldala

További információk 
 

Nemet Nagydij, 1989
Német Formula–1 futamok